

Pessoas
Abdo Aref Kudri
Abdel Salem Aref
Abdel Rahman Aref

Desambiguações de sobrenomes